Niemieckie nazwy następujących miejscowości w Polsce:
 Sztynort
 Gleźnowo
 Miroszewo (Nowe Warpno)
 Strumiany (powiat gostyński) w latach 1904–18 i 1939–43